Гутьерритос () — мексиканская 50-серийная драма 1958 года производства Telesistema Mexicano. Является вторым по счёту созданным мексиканским телесериалом и первым телесериалом в послужном списке Валентина Пимштейна в качестве продюсера.

Сюжет 
Анхель Гутьеррес — добрый и трудолюбивый человек, который работает в офисе и честно выполняет свою работу, чтобы всё отдать своей супруге Росе, которая унижает и презирает его, несмотря на все старания, которые он делает. Его дети Хулия и Лукресия также на стороне матери и также ненавидят своего отца. На работе его Анхеля также высмеивают, но он по-прежнему старается.

Создатели телесериала

В ролях 
 Рафаэль Банкельс  - Анхель Гутьеррес «Гутьерритос»
 Мария Тереса Ривас  - Роса Эрнандес
 Карлос Наварро  - Хуан Ортега
 Дина де Марко  - Анита
 Мануэль Лосано - Медина
 Луис Лара 
 Вики Агирре - Лупита
 Маурисио Гарсес - Хорхе Контрерас
 Патрисия Моран - Елена
 Херардо дель Кастильо - Сеньор Мартинес
 Хосефина Эскобедо - тётя Росы
 Эвита Муньос "Чачита" - Ана
 Эльвира Кинтана - Сеньора Гутьеррес
 Мигель Суарес - Сеньор Фернандес
 Мария Эухения Льямас  - Лукресия
 Луис де Альба - Хулио Сесар

Ссылки 
 Подробная информация.

Телесериалы Мексики 1958 года
Телесериалы на испанском языке
Драматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Telesistema Mexicano
Теленовеллы Мексики
Экранизации произведений Эстелы Кальдерон